Slovenija na Poletih olimpijskih igrah 2000, ki so potekale v Sydneyju, Avstralija. To je bil tretji nastop na Poletih olimpijskih igrah za Slovenijo, ki jo je zastopalo štiriinsedemdeset športnikov v trinajstih športnih. Slovenski športniki so osvojili prvi dve zlati olimpijski medalji za Slovenijo, Iztok Čop in Luka Špik v veslanju ter Rajmond Debevec v streljanju.

Medalje

Zlate medalje
 Iztok Čop and Luka Špik — Veslanje, moški dvojni dvojec
 Rajmond Debevec — Streljanje, trojni položaj na 50 m

Sodelujoči

Zunanje povezave
 sports-reference.com 

2000
Poletne olimpijske igre 2000